Суха́я Мечётка:
 Сухая Мечётка — палеолитическая стоянка.
 Сухая Мечётка — река в Волгоградской области.